Wendisch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Samuel Wendisch (1821–1869), deutscher Richter und Parlamentarier
 Dieter Wendisch (* 1953), deutscher Ruderer
 Günter Wendisch (* 1944), deutscher Fußballspieler

 Patrick Wendisch (* 1957), deutscher Versicherungsunternehmer und Politiker (AFB)
 Trak Wendisch (* 1958), deutscher Künstler

Wendisch bzw. Windisch ist der Namensbestandteil folgender Orte
 Wendisch Buchholz, bis 1937 der Name der Stadt Märkisch Buchholz in Brandenburg
 
 Wendisch-Cunnersdorf, Ortsteil der Stadt Löbau im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Wendisch Evern, Gemeinde in der Samtgemeinde Ostheide in Niedersachsen
 Wendischfähre, Ortsteil der Gemeinde Rathmannsdorf in Sachsen
 Wendischhagen, Ortsteil von Remplin in Mecklenburg-Vorpommern
 Wendisch Kirchhof, Wohnplatz im Ortsteil Vehlgast der Stadt Havelberg, Sachsen-Anhalt
 Wendisch Musta (1936–1945 Birkfähre; sorbisch und polnisch Mosty), Wüstung in der polnischen Gemeinde Przewóz (deutsch Priebus) im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Wendisch-Paulsdorf, Ortsteil der Stadt Löbau im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Wendisch Priborn, Ortsteil der Gemeinde Ganzlin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
Wendisch Rambow, Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Wendisch Rietz, amtsangehörige Gemeinde im westlichen Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Wendisch Waren, Ortsteil der Stadt Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Wendisch Warnow, bis 1938 Name des Orts Klein Warnow in Brandenburg, bewohnter Gemeindeteil  der Gemeinde Karstädt
 Bleckede-Wendischthun, rechtselbischer Teil der Stadt Bleckede mit den Orten Neu Bleckede und Neu Wendischthun in Niedersachsen 
 Wendisch Wehningen, bis 1938 Name des Ortes Rüterberg in Mecklenburg-Vorpommern

 Windischenbach, Gemeinde im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg
 Windischenbernsdorf, Stadtteil von Gera in Thüringen
 Windischenhaig, Stadtteil von Kulmbach in Bayern
 Windischeschenbach, eine Stadt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern

 Windischgarsten, eine Marktgemeinde im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich
 Windisch-Graetz, heute Slovenj Gradec in Slowenien
 Windischleuba, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land in Thüringen

Siehe auch:
 Wendische Kirche
 Wendische Krone
 Wendischer Städtebund
 Wendische Sprache, siehe Niedersorbische Sprache
 Wendisches Museum, ein Museum in Cottbus
 Wenden (Begriffsklärung)